Gaze steht für:

 Gaze, ein leichtes, halbdurchsichtiges Gewebe

Gaze ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Gaze (* 1965), australischer Basketballspieler
 Heino Gaze (1908–1967), deutscher Komponist und Texter
 Lindsay Gaze (* 1936), australischer Basketballspieler und -trainer
 Samuel Gaze (* 1995), neuseeländischer Mountainbiker
 Tony Gaze (1920–2013), australischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Gase